Osoby o tym nazwisku:
 Franz Tunder – niemiecki kompozytor i organista

Inne:
 (7871) Tunder – planetoida z pasa głównego asteroid